Par définition, le mot conteneur désigne un objet pouvant contenir d'autres objets.

 Un conteneur (ou container) est une unité de transport intermodal parallélépipédique, de dimensions généralement normalisées et de volume généralement supérieur au mètre cube, conçue pour les différents modes de transport de marchandises. 

 En informatique :
 Un format conteneur est un format de fichier pouvant regrouper divers types de données.
 En programmation, un conteneur est une structure de données qui représente une collection d’autres données.
 En Java un conteneur désigne une sous-librairie fournissant un ensemble de services spécialisés, à l'attention des développeurs. On distingue :
les conteneurs dits « lourds » qui, intégrés nativement à un serveur d'applications tel qu'Apache Tomcat, JBoss ou JOnAS imposent de fortes contraintes de codage, comme l'implémentation d'interface de programmation spécifique ;
 les conteneurs dits « légers », moins intrusifs (par exemple Spring), qui reposent davantage sur une utilisation directe de la bibliothèque logicielle du conteneur que sur une implémentation rigoureuse de ses patterns.
 Un type de cloisonnement d'un système d'exploitation dans certains systèmes de virtualisation légers tel que LXC, OpenVZ ou Linux-VServer réutilisant le noyau et éventuellement les bibliothèques du système hôte.
 En cloud computing (informatique en « nuage »), un conteneur d'application est une architecture logicielle qui permet, sur un serveur informatique ou une grappe, d'isoler le fonctionnement d'un programme, donnant au responsable de son exécution, l'impression qu'il s'exécute dans un environnement dédié, ce qu'on appelle une virtualisation. Les technologies mises en place pour aider ce service sont la conteneurisation.

 Container est un film suédois réalisé par Lukas Moodysson en 2006.